Гринбрайер, Гринбрир () — топоним США.

Топоним США 
Западная Виргиния
 Гринбрайер — округ.
  — .
  — гольф-состязание, проходящее на территории курорта ежегодно с 2010 года.
  — река.
  — линейный парк штата вдоль реки.

Теннесси
  — город.
  — долина в .

Прочие штаты
 Гринбрайер — город в Арканзасе.
  — поселение во Флориде.

Прочее 
 Гринбрайер — бытовое название растений рода смилакс в англоязычных странах.
  — американская компания, занимающаяся транспортными услугами, производством и ремонтом ж/д вагонов и пр., раб. с 1981 г.
 Chevrolet Greenbrier — модель Chevrolet, выпускалась в 1961—1965 и 1969—1972 гг.
  — название нескольких старших школ в разных городах Арканзаса, Джорджии, Теннесси и Западной Виргинии.

См. также 
  — район г. Калгари (Канада)
 Грин
 Брайер